Корипп () (около 510 — не ранее 568, возможно, до 580) — латинский поэт VI века.

Биографические сведения 
Флавий Кресконий Корипп Африкан Грамматик () родился в Римской Африке (область Карфагена) в период существования там вандальского королевства. Получил образование и начал преподавать грамматику (такое предположение делается на основании его прозвища). В его наиболее известной поэма «Иоаннида» есть указания на его раннюю идиллическую поэзию, которую Корипп неудачно стремился сочетать с эпосом (Joh. II, 336); эти произведения не сохранились.

Византийское завоевание Африки поэт воспринял с энтузиазмом. Он должен был находиться в войске полководца Иоанна во время взятия им Карфагена у мятежных мавров (548). У Кориппа четко прослеживается восточно-римская имперская идеология. В ходе реставрации империи Юстинианом победный дух преобладал, и тогда сложно было в полной мере представить себе историческую перспективу.

По всей видимости, в 50-е годы Корипп переезжает в Константинополь, где в то время существует кружок латинских интеллектуалов во главе с Присцианом Грамматиком, также приехавшим из Африки (Цезарея Мавританская), стремится сделать карьеру при дворе Юстиниана. С 565 г. он занимает должность princeps officium, получив ее, видимо, за свою поэму на воцарение Юстина II. Можно предположить, что ранее он занимал должности трибуна или нотария.

Имя 
Немецкий филолог П. Ридльбергер предложил читать имя поэта, как «Горипп» на том основании, что, по свидетельству гуманиста Иоганна Куспиниана, имя было указано в утраченной рукописи из Буды как «Горипп» (Fl. Cresconius Gorippus). В рукописи «Похвалы Юстину» (Matritensis 10029) автор дважды обозначен, как «Горипп» (один раз — как Корипп). Кроме того, если имя «Корипп» может считаться уникальным, то «Горипп» неоднократно зафиксирован в эпиграфических источниках, прежде всего в Сирии. Эта гипотеза получила поддержку со стороны специалистов, прежде всего немецких.

Произведения

«Иоаннида, или о Ливийской войне» 
Эпическая поэма «Иоаннида, или о Ливийской войне» в VIII песнях и почти 5000 гекзаметрах рассказывает о войне против мавров во главе с дуксом Иоанном в 545—548 годах. «Иоаннида» должна была быть написана вскоре после описанных в ней событий. Однако полноценное «издание» этой поэмы имело место уже в Константинополе между 567 и 580 г., до вторжений аваров в империю. До нашего времени дошла только одна рукопись «Иоанниды»; ещё две, упомянутые в источниках, к настоящему времени утрачены. Рукопись, известная как Trivultianus, сохранилась в библиотеке графа Тривульци в Милане; впервые поэма была издана в 1820 году.

Незадолго до того, в 533 г. византийцы во главе с полководцем Велизарием сокрушили королевство вандалов в этом регионе и подавили мятеж Стотцы в 536 г. силами во главе с Германом. У истоков нового мятежа стоял вакантный магистр и дукс Нумидии Гонтарис (у Кориппа — Guntarith). Войдя в сношения с маврами, он составил заговор для узурпации власти в Африке. Силами мавров при участии недобитых соратников Стотцы мятежникам удалось разбить главные имперские силы во главе с Соломоном (Joh. III. 412—432) и даже захватить Карфаген. Поэма воспевает, прежде всего, военные подвиги Иоанна, подавившего этот мятеж и установившего прочный для тех условий мир почти на 15 лет.

Поэма начинается с того, что Юстиниан поручает полководцу Иоанну Троглите подавить мятеж в Африке, а завершается решающей битвой при Campi Catonis. Следуя традициям эпоса, предыстория описанных событий, происходивших с героем эпоса, дается в I песни: Иоанн прибывает в Карфаген и принимает послов местных племён. Вторая книга посвящена перечислению африканских народов и рассказу об экспедиции подчинённых Иоанна. Бóльшую часть третьей и половину четвёртой песни составляет вставной рассказ трибуна Либерата о событиях, предшествовавших мятежу: юности мавританского князя Анталы, о его борьбе против вандалов, разгроме последних византийцами и о произошедшем затем восстании мавров против ромеев. Конец IV и V книга описывают сражение Иоанна с Анталой и другими вождями; в VI книге Иоанн побеждает и с триумфом входит в Карфаген, но варвары готовят новую атаку. Сражение заканчивается разгромом византийцев и описанием гибели византийского командира Иоанна Старшего в зыбучих песках. Далее армии перегруппировываются, и VIII книга завершается описанием победы ромеев. Последние строки поэмы не сохранились.

Важно то обстоятельство, что для своего эпоса Корипп взял не эпохальные события — само отвоевание Африки у вандалов — а гораздо менее важное восстание мавров десятилетие спустя. Здесь проявилась классическая эпическая традиция внимания к сравнительно небольшому эпизоду и его гиперболизация до универсального уровня.

Заглавный герой Иоанн по прозвищу Троглита (Ἰωάννης Τρωγλίτης) был родом из Македонии и являлся одним из главных полководцев Юстиниана. Но он все же не является главным эпическим героем. Его действия в Африке являются лишь частью более широкой картины, нарисованной Кориппом. Сравнивая данные Кориппа и Прокопия Кесарийского в плане степени их достоверности, исследователи отмечали большую точность Кориппа в деталях и оценках событий, чем у Прокопия. В целом, однако, историческая ценность труда Кориппа оказалась глубоко в тени «Вандальских войн» Прокопия. Тем не менее, по «Иоанниде» можно дать подробное историческое, антикварное, географическое, этнографическое описание ранневизантийской Африки.

Похвала Юстину Младшему 
Второе сохранившееся произведение Кориппа — панегирическая поэма, посвящённая императору Юстину II — «Похвала Юстину Младшему» в IV песнях. Поэма сохранилась в единственной рукописи, известной, как Matritensis 10029. Рукопись была создана в Испании примерно в X в. и, помимо сочинения Кориппа, содержит труды других латинских христианских поэтов. Первое издание поэмы осуществил в 1581 году Михаэль Руис Азагра, секретарь императора Рудольфа II.

Это также эпическая поэма с явно выраженными признаками панегирика. Здесь Корипп менее оригинален в области жанра и четко наследует позднеантичной традиции латинского императорского панегирика, начатой Клавдианом и продолженной Сидонием Аполлинарием и Присцианом. В этом произведении Корипп жалуется на старость и материальные проблемы; предполагают, что он мог скончаться вскоре после создания «Похвалы Юстину».

В I—III песнях панегирика нарисована яркая эпическая картина смерти и похорон Юстиниана, а также первых восьми дней царствования Юстина Младшего. В песни IV изображаются торжества по случаю вступления Юстина в должность консула. Это произведение имеет менее высокую литературную ценность, но сохраняет важную историческую. Оно написано в льстивом тоне, но дает много исторических данных, особенно относящихся к византийскому придворному быту.

Как с исторической, так и с поэтической точки зрения «Иоаннида» превосходит панегирик. «Иоанниду» в целом можно назвать завершением античной эпической поэзии. Этой поэмой заканчивается почти полуторатысячелетняя традиция античного эпоса, начиная с Гомера, и 900-летняя история римского эпоса. Панегирик Юстину, в свою очередь, завершает традицию императорских панегириков V—VI вв.

Оценка творчества 
Язык и стиль Кориппа, его метрические и языковые формы — в целом превосходны для своего времени. Причина этого заключается в его глубоких познаниях в классической поэзии. Корипп — человек книжного знания и книжной культуры. Но эта ученость все же не защитила Кориппа от характерных для его эпохи ошибок: неверная долгота гласных как в греческих, так иногда и в латинских словах (например, flăgitāre «требовать» с кратким ă вместо правильного flāgitāre), использование поздеантичных неологизмов (например, глагол properare «приближаться», образованный от prope «близко»). Встречаются ошибки в повелительном наклонении, в падежных окончаниях, в ряде случаев использование архаизмов, нестабильное употребление h в начале слов, что характерно для языка позднеантичных авторов в целом.

Корипп хорошо знал классическую поэтическую традицию. Он в целом удачно использовал классические обороты, зная, кто их уже применял ранее. Инкорпорация деталей старого художественного целого в состав нового типична для постклассического мира. Хотя героический эпос предполагает использование всего аппарата олимпийского пантеона, Корипп демонстрирует полный отказ от общепринятого мифологического словаря. Для его эпоса характерен ровный и скромный тон. Это можно объяснить тем, что Корипп был уже христианином: ряд традиционных эпических тем (молитвы, ритуал, вмешательство высших сил в дела людей) Корипп трактует с христианской точки зрения, подчёркивая, что его герой Иоанн обращается к христианскому всемогущему Богу и описывая не языческие жертвоприношения, а литургию в храме Карфагена (книга VI). Упоминания Иакха, Марса, Музы, Фетиды, Вулкана, гигантов, фурий носят лишь метафорический характер, как это было свойственно и другим современным Кориппу авторам. Более персонифицированы упоминания о Беллоне, Эринниях (Joh. III, 36 f.) и различных африканских культах, например, о храме Аммона (III, 82). Корипп не раз говорит о том, что древние мифологемы отжили своё, о них пели лишь древние поэты (I, 452; VI, 658). «В творчестве Кориппа старый достопочтенный жанр эпоса переживает свой последний расцвет», — заметил М. фон Альбрехт.

В новейшее время Корипп пользовался лишь небольшим вниманием специалистов. Со временем ничто не оказалось так прочно забыто, как литература Ранней Византии на латинском языке. Она оказалась абсолютно маргинальной по отношению как к собственно ранневизантийской литературе (греческой или греко-коптско-сирийской), так и к раннесредневековой латинской, сосредоточенной в Западном Средиземноморье. Нельзя её назвать и позднеримской, так как речь идет уже о VI веке, когда прежнего Рима уже не было. Достойное место для Кориппа находится лишь в случае включения его в общий контекст позднеантичной (постклассической) культуры, не разделяя её на латинскую и ранневизантийскую.

Примечания

Издания и литература

Издания произведений Кориппа 
 В серии «Collection Budé»: Corippe. Éloge de l’Empereur Justin II / Texte établi et traduit par S. Antès. CXIX, 251 p.
 Corippi Africani Grammatici libri qui supersunt / Rec. I. Partsch. B., 1879. ХХ, 150 p.
 Corippus, Flavius Cresconius, and Averil Cameron. In Laudem Iustini Augusti Minoris. London: Athlone Press, 1976
 The Iohannis, or, De bellis Libycis by Flavius Cresconius Corippus / Ed. by George W. Shea. Lewiston, NY, 1998. IX, 216 p.
 Flavius Cresconius Corippus. El Panegirico de Justino II. Sevilla, 1985. 215 p.

Переводы на русский 
 Корипп. Иоаннида. Песнь I (прозаический пер. Н. Н. Болгова) // Классическая и византийская традиция. 2014. Белгород, 2014. С. 348—360. ISBN 978-5-9905516-8-8
 Флавий Кресконий Корипп Африкан Грамматик. Панегирик Юстину Младшему // Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 10 / Пер. Н. Н. Болгова. Белгород, 2017. 116 с.
 Флавий Кресконий Корипп. Иоаннида, или о Ливийской войне. Первый в России целый прозаический перевод поэмы, выполненный с английского языка экспертом Богословия Евгением Викторовичем Старшовым. М., "Вече", 2023. ISBN:978-5-4484-3551-5.

Литература 
 
 Болгов Н. Н. Кресконий Корипп и постантичный эпос между латинским и византийским мирами // Из истории античного общества. Вып. 11. Нижний Новгород, 2008. С. 221—234.
 Болгов Н. Н., Болгов К. Н. Византийская Африка: исторический фон «Иоанниды» Кориппа // Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. № 19(138). Вып. 24. Белгород, 2012. С. 23-32.
 Болгов Н. Н., Болгов К. Н. Корипп и латинский эпос Ранней Византии // София Киевская: Византия — Русь — Украина. Вып. II. Киев, 2012. С. 165—169.
 Болгов Н. Н. Корипп и классическая риторика в последнем латинском эпосе античности // РОМАIОΣ: сб. статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана / Нартекс. Т. 2. Харьков, 2013. С. 48-58.
 Болгов К. Н. Корипп как апологет империи // Классическая и византийская традиция. 2012. Белгород, 2012. С. 199—205.
 Болгов К. Н. Латинский эпический панегирик в Ранней Византии (Присциан и Корипп) // Молодежь — науке. 2012. Т. 1. Псков, 2012. С. 93-95.
 Болгов К. Н. Поэтические особенности «Иоанниды» Кориппа // Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. № 15(158). Вып. 27. Белгород, 2013. С. 48-51.
 Болгов К. Н. Латинский сегмент культуры Ранней Византии. Дисс. … к.и.н. 07.00.03 — всеобщая история. Белгород, 2013.
 Третьякова Н. Е. Маврусии в поэме Кориппа «Иоаннида» // Классическая и византийская традиция. 2013. Белгород, 2013. С. 156—159.
 Золотухина Н. Е. Иоанн Троглита — полководец Юстиниана // Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. № 1, вып. 46. Белгород, 2019. C. 37-45.
 Золотухина Н. Е. К вопросу о положении местных племен (маврусиев) после установления византийской власти в Северной Африке (534—540 гг.) // Византийское «содружество»: традиции и смена парадигм. ТД Всероссийской сессии византинистов. Екатеринбург, 2019. С. 80-82.
 Cameron, Averil. Corippus' Poem on Justin II. A Terminus of Antique Art? // Annali Scuola Norm. Sup. Pisa, Ser. III. 5 (1975). P. 129—165.
 Corippe, un poète latin entre deux mondes, B. Goldlust (éd.), Lyon, 2015, 414 pages.
 Andres, Jean Urban. Concordantia in Flavii Corippi Ioannida. 1993. 615 p.
 Martindale, John. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. IIIa. Cambridge, 1992. P. 354f.
 Franz Skutsch: Corippus // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band IV,1, Stuttgart 1900, Sp. 1236—1246.
 Stache, Ulrich-Justus. Flavius Cresconius Corippus // In Laudem Justini Augusti minoris. Ein Kommentar / PhD-Thesis. Berlin, 1976.
 Baldwin, Barry. The Career of Corippus // The Classical Quarterly. New Series. Vol. 28, No. 2. 1978. P. 372—376.
 Dewar, Michael. Corippus on the Wakefulness of Poets and Emperors // Mnemosyne. Fourth series. Vol. XLVI, fasc. 2. 1993. P. 211—223.
 Burck E. Das romische Epos. Darmstadt, 1979. S. 379—399, 418—419.
 Zarini, Vincent. Berberes Ou Barbares: Recherches Sur Le Livre Second De La Johannide De Corippe. 1997. 262 p.

Латинские поэты
Поэты Византии
Персоналии по алфавиту
Поэты VI века